9. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 2005 odbyły się w dniach 3–6 marca 2005 w Inzell w Niemczech. Zawody rozegrano na Ludwig Schwabl Stadion. Do rozdania było 12 kompletów medali, po 6 w konkurencjach męskich i żeńskich. Najlepsi byli: Niemka Anni Friesinger oraz Holender Carl Verheijen. Po raz pierwszy rozegrano biegi drużynowe. W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęła Holandia.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 131 łyżwiarzy z 19 krajów.

Reprezentacja Polski

Medale

Wyniki

Kobiety

2 × 500 m 
 Data: 5 marca 2005
DNF – nie ukończyła, f – wywróciła się

1000 m 
 Data: 6 marca 2005

1500 m 
 Data: 3 marca 2005
 DNS – nie wystartowała

3000 m 
 Data: 4 marca 2005
DNF – nie ukończyła

5000 m 
 Data: 6 marca 2005
 DSQ – zdyskwalifikowana

Bieg drużynowy 
 Data: 5 marca 2005
f – wywróciła się

Mężczyźni

2 × 500 m 
 Data: 4 marca 2005
DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

1000 m 
 Data: 5 marca 2005

1500 m 
 Data: 6 marca 2005

5000 m 
 Data: 3 marca 2005
DNF – nie ukończył

10 000 m 
 Data: 5 marca 2005

Bieg drużynowy 
 Data: 5 marca 2005
f – wywrócił się

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki ISU

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
2005 w sportach zimowych
2005 w Niemczech
Sport w Inzell
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech